Xavier Delisle (né le  à Québec, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par le Lightning de Tampa Bay au repêchage d'entrée dans la LNH de 1996.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993|| Gouverneurs de Ste. Foy || Midget AAA ||41 ||20 ||23 ||43 ||10 ||12 ||8 ||10 ||18 ||2 
|-
| 1993-1994|| Bisons de Granby || LHJMQ ||46 ||11 ||22 ||33 ||25 ||7 ||2 ||0 ||2 ||0 
|-
| 1994-1995|| Bisons de Granby || LHJMQ ||72 ||18 ||36 ||54 ||48 ||13 ||2 ||6 ||8 ||4
|-
| 1995-1996|| Prédateurs de Granby || LHJMQ ||67 ||45 ||75 ||120 ||45 ||20 ||13 ||27 ||40 ||12
|-
| 1996|| Prédateurs de Granby || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||2 ||2 ||4 ||10
|-
| 1996-1997|| Prédateurs de Granby || LHJMQ ||59 ||36 ||56 ||92 ||20 ||5 ||1 ||4 ||5 ||6
|-
| 1997-1998|| Red Wings de l'Adirondack || LAH ||76 ||10 ||19 ||29 ||47 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1998-1999|| Lumberjacks de Cleveland || LIH ||77 ||15 ||29 ||44 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999|| Lightning de Tampa Bay || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000|| Storm de Toledo || ECHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000|| Vipers de Détroit || LIH ||20 ||2 ||6 ||8 ||18 ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1999-2000|| Citadelles de Québec || LAH ||42 ||17 ||28 ||45 ||8 ||3 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
| 2000-2001|| Citadelles de Québec || LAH ||62 ||18 ||29 ||47 ||34 ||9 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
| 2000-2001|| Canadiens de Montréal || LNH ||14 ||3 ||2 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002|| Citadelles de Québec || LAH ||50 ||8 ||17 ||25 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003|| Augsburger Panther || DEL ||28 ||5 ||9 ||14 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004|| Augsburger Panther|| DEL ||43 ||20 ||16 ||36 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL ||51 ||14 ||18 ||32 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams ||2. Bundesliga ||51 ||28 ||33 ||61 ||45 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
1996 : nommé dans la  d'étoiles
Coupe Memorial
1996 : nommé dans l'équipe d'étoiles du tournoi
1996 : remporte le tournoi avec les Prédateurs de Granby

Références 

Naissance en mai 1977
Naissance à Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace